Mieczysław Krajewski, inżynier
 Mieczysław Krajewski (1932-2010), polityk